Эль-Мансура - город в Египте
 Эль-Мансура (Саудовская Аравия) - деревня в Саудовской Аравии.
 Эль-Мансура (Палестина) - палестинская деревня, которая была оккупирована Израилем во время Арабо-израильской войны 1947-1949 г.